Сан-Педру-ду-Парана ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Северо-запад штата Парана. Входит в экономико-статистический  микрорегион Паранаваи. Население составляет 2362 человека на 2006 год. Занимает площадь 250,653 км². Плотность населения — 9,4 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 20.111.170,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 7.936,53 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,762 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Парана